Les plantes mellifères sont celles dont les produits sont exploitées par l'apiculture. Le nectar est le principal ingrédient du miel, mais le pollen, le miellat et la propolis sont également employés par les abeilles et les apiculteurs.

Tableau des espèces mellifères

Liens externes 
 Liste de plantes attractives pour les abeille, plantes nectarifères et pollinifères à semer et à planter. Liste réalisée en collaboration par de nombreux organismes agricoles, horticoles et apicoles en France - 2017
 200 espèces de plantes notées selon leur intérêt apicole - Clément Van Daele – Centre technique horticole de Gembloux - 2011

Notes et références

Notes 
Le taux de protéines du pollen de certaines plantes (colza, tournesol, etc.) peut varier du simple… au quadruple selon les variétés.

Références 

Rustica  

Desprets  

Hurpin  

Rabiet  

Auteurs

Plantes melliferes Europe
Plantes melliferes